Александр Горев:
 Горев, Александр Александрович (1884—1953) — советский инженер-электротехник. Профессор Ленинградского политехнического института (с 1919).
 Горев, Александр Михайлович (1904—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Горев, Александр Осипович (1855—?) — инженер-технолог., депутат Государственной думы II созыва от Владимирской губернии.